Ingalls kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ingalls (Indiana)
Ingalls (Kansas)